Ferula lutea är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jean Louis Marie Poiret, och fick sitt nu gällande namn av René Charles Maire. Ferula lutea ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
lutea